Николас Дмитрий Константин Голицын (; род. 29 сентября 1994) ― британский .

Ранние годы
Николас Голицын родился 29 сентября 1994 года в Хаммерсмите, Лондон в семье Джеффри Голицына, предпринимателя, происходящего из семьи русских князей Голицыных и Лоры Папаянни, американки греческого происхождения. Его сестра Лекси Голицын — иллюстратор и дизайнер интерьеров. В возрасте 10 лет он пел в хоре. После окончания средней школы Голицын поступил в Далвичский колледж в Лондоне. Позже он отправился в молодежную театральную труппу в Плезанс в Ислингтоне, чтобы продолжить актерскую карьеру.

В детстве Голицын играл в регби и футбол, а также участвовал в соревнованиях по легкой атлетике на уровне округа.

Карьера
Голицын получил свою первую роль в фильме «Ритм под моими ногами» в 2014 году, снявшись вместе с Люком Перри. Он также исполнил несколько песен для оригинального саундтрека к фильму.

В 2015 году он появился в одном эпизоде сериала «Легенды». Получил звание Star of Tomorrow от компании Screen International.

В 2016 году Николас снялся в американской драме «Нервы на пределе», в которой сыграл молодого скрипача, выступающего на станции метро. Позднее сыграл молодого замкнутого студента-гея в ирландской комедийной драме «Чёртов красавчик», которая позже была номинирована на пять наград на 15-й ирландской премии в области кино и телевидения.

В 2017 году он сыграл в новозеландской мистической драме «Заклинание». В фильме «Лесной наблюдатель» он играл вместе с американской актрисой, удостоенной премии Оскар, Анжеликой Хьюстон.

Голицин был выбран на свою первую главную роль на телевидении в драматическом сериале ужасов Netflix «Покои». В 2019 году он сыграл в драматическом фильме «Репост».

Он сыграл бисексуального подростка Тимми в фильме «Колдовство: Наследие», который является продолжением триллера «Колдовство».

В 2022 стало известно, что Николас сыграет роль Принца Генри в экранизации ЛГБТК+ романа Кейси Маккуистон «Красный, Белый и Королевский Синий».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании